Аґано — місто в Японії, у префектурі Ніїґата. 
 Аґано — річка в Японії, у префектурі Ніїґата.